Маргит може да се отнася за:

 Маргит – остров на Дунав в границите на Будапеща, Унгария
 Мост Маргит – мост над Дунав, преминаващ през едноименния остров
 Линия „Маргит“ – отбранителна линия от Втората световна война

Личности 
 Маргит Кафка (Kaffka Margit) (1880 – 1918) – унгарска писателка и поетеса
 Маргит Херц-Хохенберг (Margit Herz-Hohenberg) (1898 – 1992) – австрийска психоаналитичка
 Маргит Ковач (Kovács Margit) (1902 – 1977) – унгарска скулпторка
 Маргит Дубовиц (Dubowitz Margit) – унгарска детска психоаналитичка

Вижте също 
 Маргейт
 Магрит
 Магрит (филмова награда)